

Miejscowości i ich części w Polsce 
  Wg TERYT jest ich 12, w tym 11 podstawowych
 Wielowieś – część miasta Tarnobrzeg 
 Wielowieś – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Ścinawa 
 Wielowieś – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Syców 
 Wielowieś – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo 
 Wielowieś – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Pakość 
 Wielowieś – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Sulęcin 
 Wielowieś – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Wielowieś 
 Wielowieś – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo 
 Wielowieś – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn 
 Wielowieś – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód 
 Wielowieś – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sieroszewice
 Wielowieś – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sieroszewice

Inne 
 Wielowieś - gmina wiejska
 Wielowieś – przystanek kolejowy w Wielowsi, w dzielnicy Tarnobrzega, w województwie podkarpackim.